Freycinet ist

der Familienname folgender Personen:
Charles de Freycinet (1828–1923), französischer Premierminister
Henri de Freycinet (1779–1840), französischer Seefahrer
Louis de Freycinet (1779–1842), französischer Seefahrer
Rose de Freycinet (1794–1832), Ehefrau des französischen Forschungsreisenden Louis de Freycinet

der Name folgender Orte:
Freycinet Estuary, eine Bucht an der Küste Westaustraliens.
Freycinet Island vor der Küste Westaustraliens.
Kap Freycinet an der Küste Westaustraliens.
Freycinet-Nationalpark, der auf der Freycinet Peninsula in Tasmanien gelegene Nationalpark.
Freycinet-Halbinsel, an der Ostküste Tasmaniens (Australien).
 eine Klasse französischer Binnenschiffe bzw. Kanäle, siehe Péniche.